El nombre Dean ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1983 - Tormenta tropical Dean.
 1989 - Huracán Dean. 
 1995 - Tormenta tropical Dean. 
 2001 - Tormenta tropical Dean. 
 2007 - Huracán Dean.